Stolt kan avse: 

 Stolt, Bulgarien – ett distrikt i Obsjtina Sevlievo
 HMS Stolt (89) – en svensk bevakningsbåt
 Stolt (album av Ainbusk) – ett musikalbum från 2000 av Ainbusk
 Stolt (musikalbum) – Barbados musikalbum
 Stolt men inte nöjd – ett musikalbum från 2005 av Stefan Sundström
 Stolt men inte nöjd (bok) – en bok av Pär Nuder

Personer 
 Bengt Stolt (1923–2023), matematiker och kyrkohistorisk författare
 Birgit Stolt (1927–2020), professor
 Carl-Magnus Stolt (född 1957), läkare och författare
 Jonas Stolt (1812–1883), byskomakare och folklivsskildrare
 Lars C. Stolt (1932–2022), heraldiker och exlibrissamlare 
 Malcolm Stolt (född 2000), fotbollsspelare
 Mikael Stolt (född 1966), fotbollsspelare
 Roine Stolt (född 1956), musiker
 Ulf Stolt (född 1964), chefredaktör
 Åke Stolt (född 1939), journalist, krönikör och förfttare

Efternamnsförgreningssidor
Svenska efternamn